Louis de Lorraine ( – ), comte d'Armagnac à la mort de son père en 1666. Grand écuyer de France, est issu d'une branche cadette de la maison de Guise, elle-même branche cadette et française de la Maison souveraine de Lorraine.

Biographie 
Louis de Lorraine naît à Paris le . Il est le fils de Henri de Lorraine, comte d'Armagnac et de son épouse Marguerite Philippe du Cambout. Son frère cadet, Philippe, chevalier de Lorraine, est le favori de « Monsieur », Philippe d'Orléans, frère cadet de Louis XIV. 

Il sert dans les armées du Roi Louis XIV dès l'âge de seize ans, au siège de Tournai, au siège de Douai, au siège de Lille, à la campagne de Franche-Comté, puis à la guerre de Hollande. 

Ayant toutes les manières d'un grand seigneur, il jouit au long de sa carrière de la confiance du Roi Louis XIV. 

Il est, comme son père avant lui, Grand écuyer de France, l'un des Grands offices de la couronne de France et membre de la Maison du Roi. À sa mort, son office, ainsi que l'appellation Monsieur le Grand sont repris par son fils Charles de Lorraine (à la mort de Charles, l'office passe au petit-fils de Louis, le prince de Lambesc). 

À la mort de son père en 1666, Louis de Lorraine hérite du titre de comte d'Armagnac qui, bien qu'il évoque la puissante Maison d'Armagnac, n'était pas accompagné par les vastes possessions et l'autorité dont jouissaient, au Moyen Âge, les Comtes d'Armagnac. 

Il épouse Catherine de Neufville, fille cadette de Nicolas de Neufville, duc de Villeroy, qui avait été le gouverneur du jeune Louis XIV. Son épouse est également la sœur du François de Neufville de Villeroy, le futur gouverneur de Louis XV. De cette union naissent 14 enfants, dont quatre seulement auront une descendance.

Vers 1676, il fait construire, à Paris, l'hôtel d'Armagnac (dit aussi de Brionne).

Il est en procès contre le sieur François d'Aubusson de la Feuillade dans le cadre de la succession de sa grand-mère paternelle Marguerite de Chabot, duchesse d'Elbeuf et a pour avocat Louis Nivelle (1638-1718) vers 1683-1684 

A la fin de sa vie, il fait de fréquents séjours à l'abbaye de Royaumont, dont son fils est abbé. Il y meurt et y est enterré, près d'Asnières-sur-Oise dans le Val-d'Oise, à environ  au nord de Paris. À ses côtés, reposent son père et son fils, François Armand de Lorraine.

Distinctions 

 Chevalier de l'Ordre de Saint Michel
 Chevalier de l'Ordre du Saint Esprit (1688)

Mariage et descendance 
Il épouse à Paris le 7 octobre 1660 Catherine de Neufville, fille de Nicolas de Neufville, 1er duc de Villeroy, pair de France, maréchal de France, et de Madeleine de Blanchefort Créquy. Elle fut dame du Palais de la Reine et mourut le 25 décembre 1707. Dont quatorze enfants :
 Henri de Lorraine, comte de Brionne, ( – ), il épouse Marie Madeleine d'Épinay, dont descendance ; son arrière-petite-fille Joséphine de Lorraine est la grand-mère de Charles-Albert de Sardaigne, il est donc l'un des ancêtres de la Maison de Savoie ;
 Marguerite de Lorraine ( – ), elle épouse à Versailles le  Nuno Álvares Pereira de Melo,  de Cadaval, dont descendance ;
 Françoise de Lorraine () meurt jeune ;
 François Armand de Lorraine, dit le « chevalier de Lorraine » ( – ), abbé de Royaumont , évêque de Bayeux ;
 Camille de Lorraine, comte de Chamilly, maréchal de camp, ( – ), il meurt célibataire au château de Lunéville ;
 Armande de Lorraine (–1681), morte jeune ;
 Isabelle de Lorraine (), morte jeune ;
 Philippe de Lorraine (–1677), mort jeune ;
 Marie de Lorraine ( – ) elle épouse le 13 juin 1688 Antonio , prince de Monaco. De cette union naît notamment Louise Hippolyte Grimaldi, princesse suo jure de Monaco dont descendent les actuels princes souverains de Monaco ;
 Louis Alphonse de Lorraine, bailli de l'Ordre de Malte, bailli d'Armagnac dit le « bailli de Lorraine » ( – ) jamais marié, il est tué à la bataille navale de Vélez-Málaga ;
 Charlotte de Lorraine, Mademoiselle d'Armagnac, dite  ( – ), jamais mariée ;
 François Louis Anne Marie de Lorraine, abbé de l'abbaye de La Chaise Dieu ( – ), meurt à Monaco ;
 Marguerite de Lorraine (), morte jeune ;
 Charles de Lorraine, comte d'Armagnac, lieutenant général des armées du Roi, grand écuyer de France ( – ), il épouse Françoise-Adélaïde de Noailles, fille d'Adrien Maurice de Noailles, duc de Noailles, sans descendance.

Ascendance

Annexes

Notes et références

Bibliographie 
.

Articles connexes 
 Maison de Lorraine
Maison de Guise
 Comte d'Armagnac
Comté de Brionne
Hôtel de Brionne
Grand écuyer de France

Naissance en décembre 1641
Décès en juin 1718
Louis
Louis
Comte d'Armagnac
Grand écuyer de France
Décès à 76 ans
Prince de Lambesc